(1976-), joueur grec de handball.
 Fótis Kafátos (1940-2017), biologiste grec.
  (1945-), physicien américain.